Molekulska formula -{C16H10N2Na2O7S2}- se može odnositi na:

 Narandžasto G
 Narandžasto GGN
 Sunset žuto FCF